Vandeweghe ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Vande Weghe (1916–2002), US-amerikanischer Schwimmer
 Charles Vandeweghe (* 1982), belgischer Feldhockeyspieler
 Coco Vandeweghe (* 1991), US-amerikanische Tennisspielerin
 Ernie Vandeweghe (1928–2014), US-amerikanischer Basketballspieler
 Kiki Vandeweghe (* 1958), US-amerikanischer Basketballspieler